Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Rio Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl slovensko-rakouský pár Martin Kližan a Philipp Oswald, jehož členové nestartovali společně. Kližan se čtyřhry nezúčastnil. Spoluhráčem Oswalda se stal Guillermo Durán, s nímž skončil v úvodním kole na raketách dvojice Rogério Dutra Silva a João Souza.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který ve finále zdolal španělské kvalifikanty Pabla Carreña Bustu s Davidem Marrerem výsledkem 7–6 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (semifinále)
  '''Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Pablo Cuevas /  Fabio Fognini (odstoupili)
  Nicholas Monroe /  Jack Sock ''(1. kolo, skreč)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rio Open 2016